Tri mogili peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Три могили) :
Tri mogili, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Tri mogili, village bulgare de l'obchtina d'Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv.